Benzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Benzinger (1912–?), deutscher Geheimdienstler
 Eleonore Benzinger-Wahlmann (1843–1900), österreichische Theaterschauspielerin
 Ernst Benzinger (1867–1946), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Friedl Benzinger, siehe Friedl Rinder (1905–2001), deutsche Schachspielerin
 Hugo Benzinger (1900–1944), Schneidermeister und Tübinger Gemeinderat
 Immanuel Benzinger (1865–1935), deutscher evangelischer Theologe und Orientalist
 Matthias Benzinger (1800–1856?), deutscher Begründer von St. Marys (Pennsylvania)
 Max Benzinger (1877–1949), deutscher Anthroposoph
 Olaf Benzinger (* 1956), deutscher Publizist mit Schwerpunkt Musik
 Sylvia Benzinger (* 1978), deutsche Weinkönigin
 Theodor Benzinger (1905–1999), deutsch-amerikanischer Physiologe

Benzinger bezeichnet auch:
 ein Fehlschlag im Golf, siehe Golfschlag #Fehlschläge aufgrund falschen Ballkontakts

Siehe auch:
 Benziger